Neste artigo estão relacionados as 266 comunas, 3 Arrondissements e 19 Cantões do departamento francês de Vienne, que faz parte da Região Administrativa da França Nova Aquitânia.

Arrondissements
 Châtellerault
 Montmorillon
 Poitiers

Cantões
 Chasseneuil-du-Poitou
 Chasseneuil-du-Poitou-1
 Chasseneuil-du-Poitou-2
 Chasseneuil-du-Poitou-3
 Chauvigny
 Civray
 Jaunay-Clan 
 Loudun 
 Lusignan
 Lussac-les-Châteaux 
 Migné-Auxances
 Montmorillon
 Poitiers-1 
 Poitiers-2  
 Poitiers-3 
 Poitiers-3 
 Poitiers-5 
 Vivonne
 Vouneuil-sous-Biard

(CAP) Comunidade de aglomeração de Poitiers, criada em 2000.
(CAC) Comunidade de aglomeração du Pays Châtelleraudais, criada em 2001.

 
Posição em abril de 2020.

Comunas

Ver também 

 Vienne

Vienne